Zosterops inornatus (Неукрашенная белоглазка) — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae). Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики Новой Каледонии. Обитают на острове Лифу. Живут в лесах. Не мигрируют.

Описание 
Длина тела 15 см. Вес самцов 22.9-25.8 г, самок 20-23.8 г. Пухлые и довольно крупные (для своего рода) птицы, чьи движения неторопливы. Верхняя сторона тела оливково-зелёная с примесью серого и коричневатого. Горло и грудь птицы светло-зеленые, нижняя часть груди бледно-сероватая, бока охристые, центральная часть брюшка беловатая или очень бледно-желтая, подхвостье светло-желтое, ноги желтовато-телесные.

Отличается от Zosterops lateralis главным образом редуцированным белым оперением вокруг глаз, зеленовато-желтым цветом грудки, а также окраской клюва и ног.

Самцы и самки схожи. Неполовозрелые особи не описаны.

Биология 
В содержимом желудков находили различные фрукты и ягоды, семена пальм, а иногда также насекомых и моллюсков. Сезон размножения с ноября по январь. В кладке два яйца.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://birdsoftheworld.org/bow/species/llweye1/cur/introduction

Белоглазковые